Francesco Fontana kan syfta på:

* Francesco Fontana (mellan 1580 och 1590–omkring 1656), italiensk astronom
 Francesco Fontana (1668–1708), italiensk arkitekt
 Francesco Fontana (1750–1822), italiensk kardinal